Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1944-1945 a vu la consécration du Grasshopper-Club Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC Bâle et FC Saint-Gall sont relégués en Ligue nationale B
 FC Locarno et FC Berne sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 

 

RSSSF

Bilan de la saison 

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
1944 en Suisse
Sport en Suisse en 1945